Les Cavernes est le quatrième tome du deuxième cycle (Bételgeuse) de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran, dessinée et scénarisée par Leo.

Synopsis
L'histoire commence précisément là où finit celle de L'Expédition. Kim, qui vient de recevoir une balle dans le ventre, se retrouve dans une grande caverne peuplée de bêtes étranges en compagnie d'Hector. Ils ont de la nourriture en quantité mais se demandent comment sortir de leur espace respirable inespéré, après qu'ils sont tombés dans le torrent. Pendant ce temps, Inge et Steve quitte le bateau de Leilah Nakad et du colonel Donovan, qui revient vers le village, pour tenter de retrouver Kim et Hector à l'aide de la moto volante.

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 2003